Квантовая вероятность (некоммутативная вероятность) — некоммутативный аналог классической (колмогоровской) теории вероятности и теории стохастических процессов.

Некоммутативным случайным процессом называется случайный процесс над C*-алгеброй B с множеством значений параметра  как совокупность из C*-алгебры A, семейства  гомоморфизмов алгебры B в A и состояния  на A.

Приведенное определение некоммутативного случайного процесса таково, что может использоваться в квантовой теории открытых систем. Оно может рассматриваться как некоммутативный аналог классического случайного процесса в смысле Дуба и Мейера.

Исследования моделей открытых квантовых систем восходят к пионерской работе Н. Н. Боголюбова и Н. М. Крылова 1939 года. Лежащие в основе стохастические структуры были открыты и изучены значительно позже. Главной трудностью оказался вопрос о правильном определении понятия квантового случайного процесса. Значительный прогресс в этом вопросе был связан с введением понятия квантовой динамической полугруппы, предложенного А. Коссаковским, а затем развитого Г. Линдбладом (см. Уравнение Линдблада).

Квантовые динамические полугруппы являются некоммутативным обобщением полугруппы отображений операторов в теории марковских случайных процессов. Эта полугруппа описывает эволюцию квантовой системы, определяемую только настоящим состоянием системы, то есть эволюцию без памяти о прошлых состояниях. Такие полугруппы удовлетворяют дифференциальным уравнениям, которые являются некоммутативными обобщениями уравнений Фоккера — Планка или Колмогорова — Чепмена.

Квантовым (некоммутативным) вероятностным пространством называется пара (A,), где A является *-алгеброй и  является состоянием.

Это определение является обобщением вероятностного пространства в классической (колмогоровской) теории вероятностей, в том смысле, что каждое классическое вероятностное пространство порождает квантовое вероятностное пространство, если в качестве A выбрана *-алгеброй ограниченных комплекснозначных измеримых функций.

Примечания

Литература 
 Холево А. С. Квантовая вероятность и квантовая статистика. Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 1991, 83, стр.5-132. 
 Сарымсаков Т. А. Введение в квантовую теорию вероятностей. Ташкент: Фан, 1985. 184 c.
 Квантовые случайные процессы и открытые системы. Сост. Холево A. C. Сборник статей 1982—1984. Пер с англ. М.: Мир, 1988. 223с.
 Аккарди Л. Диалоги о квантовой механике: Гейзенберг, Фейнман, Академус, Кандидо и хамелеон на ветке. РХД, 2004. 436 с. ISBN 5-93972-226-1
 
 Гардинер К. В. Стохастические методы в естественных науках. М.: Мир, 1986. 528с.
  Белавкин В. П. О генераторах квантовых стохастических эволюционных уравнений Теор. Мат. Физ. (1997) Том.110. N.1, стр.46-60.
 Chebotarev A. M. Lectures on quantum probability  (2000) Sociedad Matematica Mexicana, A portaciones Matematicas, Ser. Textos 14, Mexico 2000.
 Meyer P. A. Quantum probability for probabilists, Lecture Notes in Mathematics. Vol. 1538. Springer-Verlag, Berlin, 1993.
 Parthasarathy K. R. «An introduction to quantum stochastic calculus», Monographs in Mathematics, 85, Birkhäuser Verlag, Basel, 1992.

См. также 
 Квантовая механика
 Вероятность
 Уравнение Линдблада
 Квантовая статистика

Квантовая механика
Теоретическая физика